hrabstwo Menard (ang. Menard County) w USA, w stanie Illinois
 hrabstwo Menard (ang. Menard County) w USA, w stanie Teksas